Девана́гари ( , хинди , также называемое нагари ( ) — буквально «божественное городское (письмо)») — разновидность индийского письма нагари, происходящего от древнеиндийского письма брахми. Разработан в древней Индии с I по IV век н. э. и регулярно использовался с VII века.

Деванагари, состоящий из 47 основных символов, включая 14 гласных и 33 согласных, является четвёртой по популярности системой письменности в мире. Он употребляется для более чем 120 языков, включая санскрит, хинди, маратхи, синдхи, бихари, брадж, бхили, марвари, конкани, бходжпури, непали, невари, сантали, а также иногда кашмири и цыганский язык (романи). Древний алфавит нагари для санскрита имел два дополнительных согласных символа. Характерной особенностью письма деванагари является верхняя (базовая) горизонтальная черта, к которой прикреплены «свисающие» вниз буквы. Написание - слева направо.

Принципы построения графики 
В деванагари каждый знак для согласного по умолчанию содержит и обозначение гласного звука (a). Чтобы обозначить согласный без гласного, нужно добавить специальный подстрочный значок — халант (вирама). Для обозначения других гласных, как и в семитских письменных системах, используются диакритические знаки. Специальные обозначения используются для гласных в начале слова. Согласные могут образовывать сочетания, в которых соответствующие гласные пропускаются. Сочетания согласных обычно записываются как слитные, или составные знаки (лигатуры).

Начертание

Согласные

Дополнительные согласные для хинди

Гласные

Другие знаки

Цифры

Лигатуры

Деванагари в Юникоде 

В Юникоде символы деванагари закодированы на кодпойнтах с U+0900 по U+097F.

Клавиатурные раскладки для деванагари

Пример 
Статья 1 Всеобщей декларации прав человека:

См. также 
 Деванагари (шрифт Брайля)

Примечания

Ссылки 

 Деванагари на сайте Omniglot
 Сравнение письменностей Индии

 
Индийское письмо
 
Абугиды